2 miejscowości w Polsce: 
 Sucharzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa 
 Sucharzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica